The Open University, uma instituição britânica de ensino superior
 Universidade Aberta de Israel
 Universidade Aberta, uma instituição portuguesa de ensino superior
 Universidade Aberta do Brasil

Desambiguação